Aldo Sarullo – regista, drammaturgo e sceneggiatore italiano
 Luigi Sarullo – storico dell'arte italiano
 Pasquale Sarullo – francescano, presbitero e pittore italiano